

Населені пункти та їхні частини

 Александрув — гміна в Білґорайському повіті Люблінського воєводства
 Александрув — гміна в Пйотрковському повіті Лодзинського воєводства
 Александрув — село в гміні Луків Луківського повіту Люблінського воєводства
 Александрув — село в гміні Александрув Білґорайського повіту Люблінського воєводства
 Александрув — село в гміні Станін Луківського повіту Люблінського воєводства
 Александрув — село в гміні Ґосцерадув Красницького повіту Люблінського воєводства
 Александрув — село в гміні Александрув Пйотрковського повіту Лодзинського воєводства
 Александрув — село в гміні Русець Белхатовського повіту Лодзинського воєводства
 Александрув — село в гміні Каменськ Радомщанського повіту Лодзинського воєводства
 Александрув — село в гміні Уязд Томашовського повіту Лодзинського воєводства
 Александрув — село в гміні Біла-Равська Равського повіту Лодзинського воєводства
 Александрув — село в гміні Стшельце Кутновського повіту Лодзинського воєводства
 Александрув — село в гміні Клещув Белхатовського повіту Лодзинського воєводства
 Александрув — село в гміні Жихлін Кутновського повіту Лодзинського воєводства
 Александрув — село в гміні Ласкажев Ґарволінського повіту Мазовецького воєводства
 Александрув — село в гміні Непорент Леґьоновського повіту Мазовецького воєводства
 Александрув — село в гміні Маґнушев Козеницького повіту Мазовецького воєводства
 Александрув — село в гміні Ґура-Кальварія Пясечинського повіту Мазовецького воєводства
 Александрув — село в гміні Пневи Груєцького повіту Мазовецького воєводства
 Александрув — село в гміні Хлевіська Шидловецького повіту Мазовецького воєводства
 Александрув — село в гміні Якубув Мінського повіту Мазовецького воєводства
 Александрув — село в гміні Віскіткі Жирардовського повіту Мазовецького воєводства
 Александрув — село в гміні Чоснув Новодворського повіту Мазовецького воєводства
 Александрув — село в гміні Висьмежице Білобжезького повіту Мазовецького воєводства
 Александрув — село в гміні Сенно Ліпського повіту Мазовецького воєводства
 Александрув — село в гміні Ілув Сохачевського повіту Мазовецького воєводства
 Александрув — село в гміні Рибно Сохачевського повіту Мазовецького воєводства
 Александрув — село в гміні Санники Ґостинінського повіту Мазовецького воєводства
 Александрув — село в гміні Єдльня-Летнісько Радомського повіту Мазовецького воєводства
 Александрув — село в гміні Прашка Олеського повіту Опольського воєводства
 Александрув — село в гміні Конецполь Ченстоховського повіту Сілезького воєводства
 Александрув — село в гміні Панкі Клобуцького повіту Сілезького воєводства
 Александрув — село в гміні Сендзішув Єнджейовського повіту Свентокшиського воєводства
 Александрув — село в гміні Піньчув Піньчовського повіту Свентокшиського воєводства
 Александрув — село в гміні Пшикона Турецького повіту Великопольського воєводства
 Александрув — село в гміні Ходув Кольського повіту Великопольського воєводства
 Александрув — село в гміні Мицелін Каліського повіту Великопольського воєводства
 Александрув — частина міста Радзимін в Воломінському повіті Мазовецького воєводства
 Александрув — частина міста Переворськ в Переворському повіті Підкарпатського воєводства
 Александрув — частина села Сапегув в гміні Соснувка Більського повіту Люблінського воєводства
 Александрув — частина села Колчин в гміні Рокітно Більського повіту Люблінського воєводства
 Александрув — частина села Камоцин в гміні Ґрабиця Пйотрковського повіту Лодзинського воєводства
 Александрув — частина села Кромолін-Старий в гміні Шадек Здунськовольського повіту Лодзинського воєводства
 Александрув — частина села Кендзерувка в гміні Пражмув Пясечинського повіту Мазовецького воєводства
 Александрув — частина села Новий Пражмув в гміні Пражмув Пясечинського повіту Мазовецького воєводства
 Александрув — частина села Домбрувка в гміні Сенно Ліпського повіту Мазовецького воєводства
 Александрув — частина села Стшижовиці в гміні Опатув Опатовського повіту Свентокшиського воєводства
 Александрув — осада в гміні Нове-Място-над-Вартою Сьредського повіту Великопольського воєводства

Примітки